Brüggen (Kerpen), een plaats in de Duitse gemeente Kerpen in Noordrijn-Westfalen
 Brüggen (Leine), een Duitse plaats en gemeente in Nedersaksen gelegen aan de Leine
 Brüggen (Noordrijn-Westfalen), een Duitse stad in de Kreis Viersen in Noordrijn-Westfalen

Persoon 
 Frans Brüggen, Nederlands musicus en dirigent

Zie ook 
 RAF Brüggen, voormalige basis van de Britse luchtmacht bij Niederkrüchten in Duitsland

 Bruggen  (doorverwijspagina)